Panthera — género de felinos
Pantera (banda) — banda texana de thrash metal
Pantera (DC Comics) — personagem de banda desenhada da DC Comics

Pessoas
Orlando Pantera — músico de Cabo Verde
Eliel José Martins Santos — goleiro de futebol brasileiro, conhecido por Pantera
Jairo do Nascimento — ex-goleiro do Coritiba, campeão brasileiro de 1985